Ganesa steht für:
 (2415) Ganesa, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Ganesha, Gottheit im Hinduismus